Царьков Андрій Іванович (1887—1958) — гірничний майстер, Герой Соціалістичної Праці.
 Царькова Дагмара Вільгельмівна (1932—2013) — заслужений лікар України, почесний громадянин міста Хмельницького.
 Царьков Євген Ігорович (* 1974) — народний депутат України 6 скликання; відмічений в українофобії.
 Царьков Євген Юрійович (* 1970) — російський та український футболіст, виступав на позиції півзахисника.
 Царьков Олег Сергійович (*1988) — майстер спорту України міжнародного класу, стрілець з пневматичної гвинтівки, чемпіон Європи (2014).
 Царьков Олександр Семенович (1928—1987) — радянський колгоспник, Герой Соціалістичної Праці.
 Царьков Федір Філатович (1888—1938) — радянський діяч, голова виконавчого комітету Ленінградської обласної ради. Кандидат у члени ЦВК СРСР. Кандидат у члени ЦК ВКП(б) у 1930—1934 роках.

Див. також 
 Царьов